Monzambano – comune italiano della provincia di Mantova
Monzambano – cacciatorpediniere della Regia Marina
Monzambano – pirocorvetta della Regia Marina